Dewiator (naprężenie) – macierz opisująca stan czystego ścinania (dewiacyjny) – opisuje zmianę postaci ciała.

 Dewiator – specjalista zajmujący się określaniem dewiacji kompasu magnetycznego i kompensowaniem jej w celu zmniejszenia wpływu pól magnetycznych okrętu (statku) na kompas, a co z tym związane, zminimalizowania błędów wskazań kompasu.

Zobacz też 
 dewiacja magnetyczna

Mechanika ośrodków ciągłych
Stanowiska etatowe w wojsku